Terminator (The Terminator) – film del 1984
 The Terminator – videogioco del 1991 per MS-DOS
 The Terminator – videogioco del 1992 per Game Gear, Master System, Mega Drive
 The Terminator – videogioco del 1992 per NES
 The Terminator – videogioco del 1993 per SEGA CD
 The Terminator: Rampage – videogioco del 1993 per MS-DOS
 The Terminator: Future Shock – videogioco del 1995 per MS-DOS
 The Terminator: Dawn of Fate – videogioco del 2002 per PlayStation 2 e Xbox